

Hydronymes 
 Lac Nominingue désigne couramment le Grand Lac Nominingue, au Québec.
 Petit Lac Nominingue.

Toponyme 
Mais le terme peut aussi référer :
 À la municipalité de Nominingue (qui s'appelait Lac Nominingue jusqu'en 2000).